Pallardy est un patronyme porté notamment par :
 
 Jean-Marie Pallardy (1940-), réalisateur, producteur et acteur français,
 Pierre Pallardy (1941-), ostéopathe, diététicien et écrivain français.